Hedda Gabler (toneelstuk), een toneelstuk van Henrik Ibsen uit 1890
 Hedda Gabler (hoorspel), een Nederlandstalig hoorspel uit 1983, gebaseerd op Ibsens toneelstuk
 diverse films gebaseerd op het toneelstuk:
  Hedda Gabler (1917), een Amerikaanse stomme film, geregisseerd door Frank Powell
  Hedda Gabler (1920), een Italiaanse stomme film, geregisseerd door Giovanni Pastrone en Gero Zambuto
  Hedda Gabler (1925), een Duitse stomme film, geregisseerd door Franz Eckstein
  Hedda Gabler (1961), een Australische televisiefilm, geproduceerd door William Sterling
  Hedda Gabler (1962), een Amerikaanse televisiefilm, geregisseerd door Alex Segal
  Hedda Gabler (1963), een Duitse televisiefilm, geregisseerd door Paul Hoffmann
  Hedda Gabler (1967), een Franse televisiefilm, geregisseerd door Raymond Rouleau
  Hedda Gabler (1972), een Britse televisiefilm, geregisseerd door Waris Hussein, uit de anthologieserie Play of the Month
  Hedda (film) (ook wel Hedda Gabler), een Britse film uit 1975, geregisseerd door Trevor Nunn
  Hedda Gabler (Belgische film uit 1978), geregisseerd door Jan Decorte
  Hedda Gabler (Canadese film uit 1978), geregisseerd door George Bloomfield
  Hedda Gabler (1980), een Duitse televisiefilm, geregisseerd door Thomas Langhoff
  Hedda Gabler (1984), een Belgische televisiefilm, geregisseerd door Adrian Brine en Luc Segers
  Hedda Gabler (1993), een Zweedse televisiefilm, geregisseerd door Margareta Garpe
  Hedda Gabler (2004), een Amerikaanse film, geregisseerd door Paul Willis
  Hedda Gabler (2016), een Britse film, geregisseerd door Matthew John
 Hedda Gabler (nummer), een nummer van John Cale uit 1977
 Hedda Gabler (balletuitvoering), balletversie van Marit Moum door het Nationaal ballet van Noorwegen op muziek van Nils Petter Molvaer (2017)